— японская фамилия и топоним. Известные носители:

 Наката, Дзёдзи (род. 1954) — японский сэйю.
 Наката, Хидэо (род. 1961) — японский режиссёр.
 Наката, Кодзи (род. 1979) — японский футболист.
 Наката, Сигэо (род. 1945) — японский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр, чемпион Азиатских игр, чемпион мира.
 Наката, Хидэтоси (род. 1977) — японский футболист.
 Наката, Ясутака (род. 1980) — японский композитор, диджей и музыкальный продюсер.